Leeton, une ville de la Riverina, en Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
 Leeton, une ville du comté de Johnson, dans le Missouri, aux États-Unis.